Бо́лотов — російське прізвище. Жіноча форма — Болотова.

Відомі носії 
 Болотов Андрій Тимофійович (1738—1833) — російський учений і письменник, один з основоположників російської агрономічної науки.
 Болотов Валерій Дмитрович (1970—2017) —  голова «Луганської народної республіки».
 Болотов Геннадій Георгійович (1939—2004) — радянський і український актор театру і кіно. Заслужений артист УРСР (1987).
 Болотов Костянтин Григорович (1892—1934) — радянський кінорежисер, художник.
 Болотов Микола Олександрович (1904—1955) — артист балету та балетмейстер.
 Болотов Олексій Іванович (1938 — †?) — поет, науковець. Автор виданих у Києві російськомовних збірок віршів, член-кореспондент Академії будівництва України. Майстер спорту з легкої атлетики.
 Іосаф (Болотов) Іван Ілліч Болотов (1761—1799) — православний місіонер, єпископ Кадьякский, вікарій Іркутської єпархії.

Жінки 
 Болотова Агафія Василівна (Гафія Федоринська; 1941—2010) — радянська, українська актриса.
 Болотова Жанна Андріївна (1941) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1985).